Суперкубок Кіпру з футболу 2008 — 40-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 серпня 2008 року між чемпіоном Кіпру клубом Анортосіс та володарем кубка Кіпру клубом АПОЕЛ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2008
Кіпр